A-35 puede referirse a:
 El sistema antimisiles balísticos A-35 para la defensa de la ciudad de Moscú, Rusia.
 La autovía A-35 Almansa-Játiva, en España.